Portrait Of A Legend 1951-1964 — збірка пісень американського вокаліста Сема Кука, одного із засновників напрямку соул. До альбому увійшли пісня починаючи з 1951 року (коли він працював з Soul Stirrers), закінчуючи синглом "Shake" 1964 року.

У 2003 році альбом увійшов до списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone під номером 106.

Список пісень
"Touch the Hem of His Garment" (2:01)
"Lovable" (2:24)
"You Send Me" (2:42)
"Only Sixteen" (2:01)
"(I Love You) For Sentimental Reasons" (2:37)
"Just for You" (2:18)
"Win Your Love for Me" (2:45)
"Everybody Loves to Cha Cha Cha" (2:40)
"I'll Come Running Back to You" (2:12)
"You Were Made for Me" (2:53)
"Sad Mood" (2:38)
"Cupid" (2:35)
"(What a) Wonderful World" (2:06)
"Chain Gang" (2:34)
"Summertime" (2:20)
"Little Red Rooster" (2:52)
"Bring It on Home to Me" (2:42)
"Nothing Can Change This Love" (2:36)
"Sugar Dumpling" (2:42)
"(Ain't That) Good News" (2:28)
"Meet Me at Mary's Place" (2:41)
"Twistin' the Night Away" (2:41)
"Shake" (2:49)
"Tennessee Waltz" (3:09)
"Another Saturday Night" (2:39)
"Good Times" (2:26)
"Having a Party" (2:35)
"That's Where It's At" (2:35)
"A Change Is Gonna Come" (3:11)
"Jesus Gave Me Water" (2:29)

Примітки 

Альбоми Сема Кука
Музичні альбоми 2003
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми